Стаття містить перелік сертифікатів, які використовуються для оцінки знань із французької мови.

DELF/DALF 
На відміну від міжнародних сертифікатів з англійської мови їх французькі аналоги не такі численні та мають набагато вужчу сферу застосування. І хоча наявність цих дипломів не потрібна при прийомі на роботу, проте є необхідною умовою при вступі до вищих навчальних закладів Франції та франкомовних країн. За вартістю тести з французької мови цілком порівнянні з англійськими й американськими, за складністю, процедурою та тривалістю іспиту також.

Відрізняються ці іспити один від одного лише за рівнем складності. Іспит DELF — загальний мовний іспит, який передбачає базовий рівень володіння мовою, тоді як DALF — це іспит підвищеної складності, і для того щоб його успішно скласти, необхідно мати просунутий рівень.

Обидва іспити були розроблені Міністерством Освіти Франції в 1985 році, і в цей час контроль якості їх проведення здійснює одна з державних освітніх установ у Парижі — Центр Міжнародної Освіти — CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques). DELF і DALF офіційно визнані як Міністерством Освіти Франції так і Європейською Радою Іноземних Мов.

Сертифікати знання французької мови DELF/DALF видаються Міністерством освіти та молоді Франції після проходження відповідного екзамену. Дипломи DELF та DALF підтверджують рівень володіння французькою мовою кандидатів-іноземців.

DELF та DALF складаються з 6 окремих дипломів, які відповідають шести рівням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання»

На кожному рівні оцінюються 4 мовні навички: розуміння усної та письмової мови, вміння висловлюватись усно та письмово.

Дипломи, які отримує кандидат у разі успішного складання іспитів є визнаними у всьому світі та діють протягом життя. Крім того, вони дають право вступу в будь-який французький університет без складання мовного тесту.
Сесії складання іспитів відбуваються двічі на рік на загально українському рівні, тобто одночасно у всіх центрах. Завдання готуються у Франції центром CIEP та є конфіденційними.

Хто може здавати DELF і DALF? 

Кожен охочий може зареєструватися на ці іспити в спеціальних центрах по прийому іспитів. Спеціальних обмежень за віком чи рівнем освіти немає. Складати іспити Ви можете почати з будь-якого рівня складності, або спробувати свої сили одночасно на кількох рівнях.

Навіщо складати іспити DELF і DALF? 

Якщо Ви не є громадянином Франції, Вам знадобиться довести свою здатність володіти французькою мовою на високому рівні, особливо якщо Ви хочете навчатися в одному з французьких університетів. У процесі реєстрації на будь-яку навчальну програму у Франції, Вам доведеться пройти тест на знання мови, організований цим університетом, а це може зайняти досить багато часу. Якщо ж Ви успішно склали іспит DALF до того, як подали документи в той же університет, вони будуть прийняті і розглянуті одразу.
Якщо Ви вирішили влаштуватися на роботу у Франції, наявність диплома DELF або DALF додасть особливу важливість Вашому резюме. Обидва дипломи визнаються і цінуються роботодавцями не лише у Франції, але й в інших країнах Європи.

Як і коли можна складати іспити DELF і DALF? 

Вартість складання іспиту DELF А1/А2 — 160, 00 грн. (за один рівень)
Вартість складання іспиту DELF В1/В2 — 240, 00 грн. (за один рівень)
Вартість складання іспиту DALF C1/C2 — 280, 00 грн. (за один рівень)

Екзаменаційні сесії організовуються щороку: восени, взимку і навесні. І здавати ви їх можете безпосередньо у Львові.

DELF або Diplôme d'études en langue française 
Залежно від свого рівня володіння мовою кандидат може записатися на іспит згідно з власним вибором, а саме: A1, A2, B1, B2. Ці рівні відповідають наступним навичкам з французької мови:

Рівень А1.

Розуміння 
1. Аудіювання

Я розумію окремі знайомі слова і дуже прості фрази в повільно і чітко звучній мові в ситуаціях повсякденного спілкування, коли говорять про мене, про мою сім'ю та найближче оточення.

2. Читання

Я розумію знайомі імена, слова, а також дуже прості пропозиції в оголошеннях, плакатах або каталогах.

Говоріння 

1. Діалог

Я можу брати участь в діалозі, якщо мій співбесідник повторює на моє прохання в сповільненому темпі свій вислів або перефразовує його, а також допомагає мені сформулювати те, що я намагаюся сказати. Я можу ставити прості запитання і відповідати на них в рамках відомих мені тем.

2. Монолог

Я умію, використовуючи прості фрази і речення, розповісти про місце, де живу, і людях, яких я знаю.

Письмо 
Я можу писати прості листівки (наприклад, поздоровлення зі святом), заповнювати формуляри, вносити своє прізвище, національність, адреса в реєстраційний листок в готелі.

Рівень А2.

Розуміння 

1. Аудіювання

Я розумію окремі фрази у найбільш споживаних словах, у висловах, що стосуються важливих для мене тем (наприклад, основну інформацію про себе і свою сім'ю, про покупки, про місце, де живу, про роботу). Я розумію, про що йде мова в простих, чітко виголошених і невеликих за об'ємом повідомленнях та оголошеннях.

2. Читання

Я розумію дуже короткі прості тексти. Я можу знайти конкретну, легко передбачену інформацію в простих текстах повсякденного спілкування: у рекламах, проспектах, меню, розкладах. Я розумію прості листи особистого характеру.

Говоріння 

1. Діалог

Я можу спілкуватися у простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в рамках знайомих мені тем і видів діяльності. Я можу підтримувати гранично коротку розмову на побутові теми, та все ж розумію недостатньо, щоб самостійно вести бесіду.

2. Монолог

Я можу, використовуючи прості фрази і пропозиції, розповісти про свою сім'ю та інших людей, умови життя, навчання, справжню або колишню роботу.

Письмо 

Я можу писати прості короткі листи і повідомлення. Я можу написати нескладний лист особистого характеру (наприклад, висловити кому-небудь свою вдячність).
ень А2.

Рівень В1.

Розуміння 

1. Аудіювання

Я розумію основні положення чітко виголошених висловів в межах літературної норми на відомі мені теми, з якими мені доводиться мати справу на роботі, в школі, на відпочинку і так далі. Я розумію, про що йде мова в більшості радіо- і телепрограм про поточні події, а також передач, пов'язаних з моїми особистими або професійними інтересами. Мова тих, що говорять має бути при цьому чіткою і відносно повільною.

2. Читання

Я розумію тексти, побудовані на частотному мовному матеріалі повсякденного і професійного спілкування. Я розумію опис подій, відчуттів, намірів в листах особистого характеру.

Говоріння 

1. Діалог

Я умію спілкуватися в більшості ситуацій, що виникають під час перебування в країні мови, що вивчається. Я можу без попередньої підготовки брати участь в діалогах на знайому мені тему (наприклад, «сім'я», «хобі», «робота», «подорож», «поточні події»).

2. Монолог

Я можу будувати прості зв'язні вислови про свої особисті враження, події, розповідати про свої мрії, надії і бажання. Я можу коротко обґрунтувати і пояснити свої погляди, наміри. Я можу розповісти історію або викласти сюжет книги або фільму і висловити до цього своє відношення.

Письмо 

Я вмію писати простий, зв'язний текст на знайомі або такі, що цікавлять мене теми. Я умію писати листи особистого характеру, повідомляючи в них про свої особисті переживання і враження.

Рівень В2.

Розуміння 

1. Аудіювання

Я розумію розгорнуті доповіді і книги і що міститься в них навіть складну аргументацію, якщо тематика цих виступів мені достатньо знайома. Я розумію майже всі новини і репортажі про поточні події. Я розумію вміст більшості фільмів, якщо їх герої говорять на літературній мові.

2. Читання

Я розумію статті і повідомлення по сучасній проблематиці, автори яких займають особливу позицію або висловлюють особливу точку зору. Я розумію сучасну художню прозу.

Говоріння 

1. Діалог

Я можу без підготовки досить вільно брати участь в діалогах з носіями мови, що вивчається. Я умію брати активну участь дискусії по знайомій мені проблемі, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору.

2. Монолог

Я можу зрозуміло і докладно висловлюватися по широкому кругу питань, що цікавлять мене. Я можу пояснити свою точку зору з актуальної проблеми, надаючи все аргументу «за» і «проти».

Письмо 
Я умію писати зрозумілі детальні повідомлення по широкому кругу питань, що цікавлять мене. Я умію писати есе або доповідь, освітлюючи питання або аргументуючи точку зору «за» і «проти». Я умію писати листи, виділяючи ті події і враження, які є для мене особливо важливими.

DALF або Diplôme approfondi de langue française 

DALF — це найвищий ступінь, де крім володіння граматикою, фонетикою і середнім набором лексики, потрібні прекрасне знання мовної структури та повної сукупності понять системи французької мови з усіма лінгвістичними особливостями. DALF передбачає чотири варіанти тестів, Власники DALF, найпрестижнішого з усіх дипломів з французької мови як іноземної, звільняються від здачі вступних лінгвістичних тестів до вищих навчальних закладів Франції (згідно з декретом від 21 грудня 1988 р.). Однак отримати його дуже непросто. Для початку необхідно мати дипломи DELF 1-го і 2-го ступеня. За відсутністю таких, можна спробувати скласти контрольний тест на допуск до DALF, який, своєю чергою, звільняє від отримання дипломів DELF, але не засвідчується офіційним сертифікатом.
Обмежень за часом між іспитами також немає. Атестація відбувається після кожного складеного тесту, а диплом DALF видається після всіх чотирьох успішно витриманих випробувань.

Рівень С1.

Розуміння 

1. Аудіювання

Я розумію розгорнуті повідомлення навіть якщо вони мають нечітку логічну структуру і смислові зв'язки не виражені експліцитно. Я майже вільно розумію всі телепередачі і фільми.

2. Читання

Я розумію великі складні нехудожні і художні тексти, їх стилістичні особливості. Я розумію також спеціальні статті і технічні інструкції великого об'єму, навіть якщо вони не стосуються сфери моєї діяльності.

Говоріння 

1. Діалог

Я умію спонтанно і нашвидку, не зазнаючи труднощів в підборі слів, виражати свої думки. Моя мова відрізняється різноманітністю мовних засобів і точність їх вживання в ситуаціях професійного або повсякденного спілкування. Я умію точно формулювати свої думки і висловлювати свою думку, а також активно підтримувати будь-яку бесіду.

2. Монолог

Я умію зрозуміло і докладно викладати складні теми, об'єднувати в єдине ціле складові частини, розвивати окремі положення і робити відповідні виводи.

Письмо 

Я умію чітко і логічно виражати свої думки у письмовій формі і детально освітлювати свої погляди. Я умію детально викладати в листах, вигадуваннях, доповідях складні проблеми, виділяючи те, що мені представляється найбільш важливим. Я умію використовувати мовний стиль, відповідний передбачуваному адресатові.

Рівень С2.

Розуміння 

1. Аудіювання

Я вільно розумію будь-яку розмовну мову при безпосередньому або опосередкованому спілкуванні. Я вільно розумію мову носія мови, що говорить в швидкому темпі, якщо у мене є можливість звикнути до індивідуальних особливостей його вимови.

2. Читання

Я вільно розумію всі типи текстів, включаючи тексти абстрактного характеру, складні в композиційному або мовному відношенні: інструкції, спеціальні статті і художні твори.

Говоріння 

1. Діалог

Я можу вільно брати участь в будь-якій розмові або дискусії, володію всілякими ідіоматичними і розмовними виразами. Я нашвидку висловлююся і умію виражати будь-які нюанси значення. Якщо у мене виникають труднощі у використанні мовних засобів, я умію швидко і непомітно для тих, що оточують перефразовувати свій вислів.

2. Монолог

Я умію нашвидку вільно і аргументовано висловлюватися, використовуючи відповідні мовні засоби, залежно від ситуації. Я умію логічно побудувати своє повідомлення так, щоб привернути увагу слухачів і допомогти їм відзначити і запам'ятати найбільш важливі положення.

Письмо 
Я умію логічно і послідовно виражати свої думки у письмовій формі, використовуючи при цьому необхідні мовні засоби. Я умію писати складні листи, звіти, доповіді або статті, які мають чітку логічну структуру, що допомагає реципієнтові відзначити і запам'ятати найбільш важливі моменти. Я умію писати резюме і рецензії як на роботи професійного характеру, так і на художні твори.

Порівняльна характеристика екзаменів на різних рівнях

TCF 

Визнаний Європейською Асоціацією мовного тестування (ALTE) TCF є тестом зі знань з французької мови, аналогом якого є IELTS Кембриджу з англійської та TestDaf з німецької.

Цей тест визначає рівень володіння базовою французькою мовою для не франкомовних кандидатів, які мають бажання з професійних або особистих міркувань підтвердити його швидко, просто та надійно.
Він складається з обов'язкових та додаткових іспитів:

TCF є інструментом виміру рівня володіння французькою мовою. Він не є іспитом для отримання диплому. Ось чому посвідчення TCF, де засвідчується рівень, є дійсним лише протягом 2 років. Жоден диплом чи спеціальна підготовка не вимагаються для проходження TCF.

TEF 

Надзвичайно зручний засіб для оцінки рівня володіння французькою мовою кандидатів, рідна мова яких — не французька. TEF надає змогу іноземним студентам підтвердити цей рівень для навчання у франкомовних країнах (вищих навчальних закладах, університетах тощо) або для професійних потреб. Він надає можливість підприємствам використовувати результати тесту при прийомі на роботу іноземного персоналу.

TEF не є ні дипломом, ні сертифікатом — це посвідчення. Посвідчення, що відповідає певним результатам і є дійсним протягом року з дня складання тесту. В посвідчені вказуються бали, отримані за кожне завдання, а також детальний коментар кожної оцінюваної мовної навички (при загальній майже однаковій оцінці два кандидати можуть виявити різні мовної навички).

Жоден диплом не вимагається для запису на TEF. Ви маєте змогу складати TEF багато разів. Створений та розроблений Паризькою торгово-промисловою палатою TEF надає вам можливість перевірити ваші знання з французької мови (розуміння та висловлювання).

Визнаний у всьому світі, він може бути корисним вам при проходженні процедури прийому на роботу, якщо є бажання продовжити навчання у навчальних закладах Франції або намірів жити та працювати за кордоном :

— для навчання у Франції: вам необхідно дізнатись в навчальному закладі, до якого ви бажаєте вступити, про іспити, котрі вам необхідно скласти: обов'язкові ТА/АБО додаткові; — для еміграції до Канади: Федеральний уряд Канади може вимагати складання всього загалу іспитів TEF — обов'язкових ТА додаткових.

TEFaQ 

Тест оцінки знань французької мови для Квебеку — TEFaQ — це різновид тесту TEF (Тест оцінки знань французької мови), який видається Міністерством імміграції та культурних спільнот Квебеку для отримання візи для в'їзду до Квебеку.

DFP 

Іспити з французької ділової мови Паризької торгово-промислової палати передбачені для кандидатів, для яких французька мова не є рідною. Це іспити, які перевіряють практичні навички письмового та усного спілкування французькою мовою на різних рівнях у ситуаціях професійного життя. Диплом DFA є значною перевагою для тих, хто працює у франкомовних та міжнародних структурах.

Іспити з ділової французької мови складаються з двох категорій завдань:

 письмові завдання, що розробляються та перевіряються в Парижі, відповідальною за які є Паризька торгово-промислова палата
 усні завдання, за розробку, організацію та проведення яких відповідає місцевий екзаменаційний центр.

DFP B2: Стосується кандидатів, що досягли рівня володіння французькою діловою мовою вищого за середній. Цей рівень відповідає 450–500 годинам вивчення мови.

DFP C1: Підтверджує здатність користуватись французькою мовою у більшості соціальних та професійних ситуацій, включаючи і на керівних посадах. Відповідає потребам кандидатів, що переслідують три наступні мети:

 працювати на підприємстві або в установі, котрі підтримують постійні зв'язки з франкомовними партнерами;
 успішно продовжити вищу освіту французькою мовою за спеціальністю, спорідненою зі світом ділових стосунків (торгівля, управління економікою, керування підприємством тощо);
 продовжувати підвищення свого рівня, готуючись до DFP 3-го ступеня (Поглиблений диплом з французької ділової мови — DAFA).

DFP C1 ступеня призначений для кандидатів, які досягли вищого рівня володіння французькою діловою мовою. Цей рівень відповідає 600 годинам вивчення мови.

Іспити з французької ділової мови оцінюють 4 навички: розуміння усної мови, розуміння письмової мови, вміння висловлюватися письмово та вміння висловлюватися усно з професійною метою.

Корисні посилання 

 http://www.ambafrance-ua.org/Kursi-francuz-koyi-movi-u-Francuz
 http://www.institutfrancais-ukraine.com/?s=2&p=s03
 http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation-epreuves-dalf.php

Тести з французької мови